Кадо́ма (; прежде Гатума, Gatooma) — город в Зимбабве, расположен в провинции Западный Машоналенд.

История 
Кадома была основана в 1890-е как лагерь шахтёров которые работали на медных шахтах. В 1907 году лагерь получил статус деревни. До 1982 года город назывался Гатума.

Географическое положение 
Высота центра города составляет 1125 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Зимбабве